Кюрюнская (Кюринская) епархия Киликийского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая после Геноцида армян 1915 года епископская епархия Армянской Апостольской церкви, бывшая в составе Киликийского патриархата с центром в городе Кюрюн (en).

В юрисдикцию Кюрюнской епархии входили территории Кюринской и Гангальской каз Османской империи. По данным на 1911 год количество верующих Армянской Апостольской церкви — 17.000, общин — 11, также верующих армян-протестантов — 1.000, верующих Армянской Католической церкви — 500. 

Епархия имела 16 церквей.

См. также 

 Список армянских храмов Турции
 Магакия Орманян

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви